Cassa ist der Name

 einer Stadt in Katalonien (Spanien), siehe Cassà de la Selva
 einer Gemeinde in Italien, siehe La Cassa
 eines Sucos in Osttimor, siehe Cassa (Ainaro)
 eines Ortes in Osttimor, siehe Cassa (Ort, Ainaro)

Siehe auch
 Casa
 Kassa
 Gran Cassa
 Ponta Cassa